Etain (Moza) – miejscowość we Francji 
 Étaín – postać w mitologii celtyckiej